Сан-Хасинто () — город на юге Уругвая, на территории департамента Канелонес.

География 
Город находится в центральной части департамента, восточнее реки Пандо, на высоте 47 метров над уровнем моря.
Сан-Хасинто расположен на расстоянии приблизительно 36 километров к востоку от города Канелонес, административного центра департамента и на расстоянии 38 километров к северо-востоку от Монтевидео, столицы страны. Ближайший гражданский аэропорт расположен в городе Монтевидео.

История 
Сан-Хасинто был возведён в статус сельского населённого пункта (Pueblo) 20 июня 1901 года. Получил статус малого города (Villa) 27 июня 1951 года. Получил статус города (Ciudad) 26 ноября 1976 года.

Население 
По данным переписи 2011 года, население составляло 4 510 человек.

Источник: Instituto Nacional de Estadística de Uruguay

Экономика 
Основу экономики города составляет сельскохозяйственное производство.

Примечания 

Города Уругвая